Sainte-Chapelle può riferirsi a:
 la Sainte-Chapelle, detta anche « Sainte-Chapelle du Palais » o « Sainte-Chapelle de Paris », celebre edificio gotico dell'antico palais de la Cité situato sull'Île de la Cité a Parigi,
 la Sainte-Chapelle di Bourges, fu realizzata nel 1450 su iniziativa del duca duca di Berry Giovanni di Valois. Fu distrutta nel 1757
 la Sainte-Chapelle di Champigny-sur-Veude, eretta nel 1499,
 la Sainte-Chapelle di Châteaudun, eretta nel 1451 da Jean de Dunois, bastardo d'Orléans,
 la Sainte-Chapelle di Digione, eretta nel XII secolo a Digione e sede dell'Ordine del Toson d'oro, distrutta nel 1802,
 la Sainte-Chapelle di Riom innalzata a partire dal 1395-1396 e terminata verso il 1403,
 la Sainte-Chapelle di Vincennes, iniziata nel 1379 entro la cinta del Castello di Vincennes e terminata nel 1552,
 la Sainte-Chapelle di Chambery, edificata tra il 1408 e il 1430 all'interno della cinta del Castello di Chambéry, che ospitò la Sacra Sindone di Turino.